Vänge distrikt kan syfta på:

Vänge distrikt, Gotland
Vänge distrikt, Uppland

Se även
Vänge församling
Vänge socken
Vänge landskommun